La Fine Équipe peut faire référence à : 
 La Fine Équipe (film, 1934) ;
 La Fine Équipe (film, 2016) ;
 La Fine Équipe (groupe de musique).